Massunguna Alex Afonso conhecido como Dani Massunguna (Benguela, 1 de Maio de 1986) é um futebolista angolano.

Carreira
Dani Massunguna começou sua carreira no Primeiro de Agosto, quando foi promovido das camadas jovens em 2002. Ele jogou três temporadas para eles no Girabola antes de se mudar para o Deportivo Huíla em 2005. Ele passou duas temporadas para eles antes de ir para Primeiro de Maio. Dani só jogou para eles por uma temporada antes de voltar ao seu retorno time o Primeiro de Agosto. Ele é agora uma parte integrante da sua primeira equipe, e os seus bons desempenhos levaram a uma organização internacional.

Naturais de Benguela
Futebolistas de Angola
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019